Elleringhausen ist der Name von Ortschaften:

 Elleringhausen (Olsberg), Ortsteil von Olsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Elleringhausen (Twistetal), Ortsteil von Twistetal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen